Осу́шка — многозначный термин. Может означать:
 Осушка — удаление влаги из верхних слоёв почвы, то же, что осушение.
 Осушка — полоса низменных побережий, обнажающаяся во время отлива.
 Ветровая осушка — полоса низменных побережий, обнажающиеся в результате действия сгонных ветров.
 процесс удаления воды из технического газа (главным образом воздуха), а также оборудование для этого процесса.
Осушка — река в России, протекает в Смоленской области, Тверской области

Примечания